regionalisme (politiek), politieke stroming
 regionalisme (bouwstijl)
 regionalisme (literatuur)